

Sigle 
 Bonet, Kurchan, Ferrari  – trio di architetti argentini che ha progettato la sedia pieghevole BKF

Codici 
 BKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brooks Lake (Stati Uniti)
 bkf – codice ISO 639-3 della lingua beeke